Финал Лиги чемпионов УЕФА 2006 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2005/06, 51-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 14-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 17 мая 2006 года на стадионе «Стад де Франс» в Париже. В матче встретились испанская «Барселона» и английский «Арсенал». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу испанской команды. Интересно, что в этом матче была показана первая красная карточка в истории финалов Лиги чемпионов, которую получил вратарь «Арсенала» Йенс Леманн за нарушение против Самюэля Это’о.

Плей-офф

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2005/2006

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2006
Лига чемпионов
Май 2006 года
Лига чемпионов 2006
Лига чемпионов 2006
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по футболу во Франции
События 17 мая
Спорт во Франции в 2006 году
Спорт в Великобритании в 2006 году
Спорт в Испании в 2006 году
Лига чемпионов УЕФА 2005/2006